Сборная Литвы по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Литву на международной баскетбольной арене. Одна из самых успешных сборных в мире: Литва принимала участие в пяти Олимпийских играх и завоевала три бронзовые медали. Управляющим органом сборной выступает Литовская федерация баскетбола.

Сборная Литвы выиграла два предвоенных чемпионата Европы: 1937 и 1939 годов. К этим победам сборную привёл Пранас Лубинас (Фрэнк Любин), который помог популяризировать баскетбол в стране. Лубинаса называют «Дедушкой Литовского баскетбола».

С 1940 по 1990 год Литва входила в состав СССР, большое количество игроков сборной Советского Союза составляли игроки литовской школы баскетбола. На Олимпийских играх 1988 года золотые медали в составе сборной СССР выиграли 4 литовца: Вальдемарас Хомичюс, Арвидас Сабонис, Римас Куртинайтис, Шарунас Марчюлёнис.

С 1992 года сборная Литвы выступает самостоятельно. В 2003 году выиграла чемпионат Европы.

В 2011 году Литва принимала чемпионат Европы по баскетболу.

Статистика выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Состав

Игроки 
 Полный список игроков сборной Литвы, о которых есть статьи в Википедии, см. тут.

Главные тренеры 

 1992—1997 —  Владас Гарастас
 1997—2001 —  Йонас Казлаускас
 2001—2006 —  Антанас Сирейка
 2007—2009 —  Рамунас Бутаутас
 2009—2012 —  Кястутис Кемзура
 2012—2016 —  Йонас Казлаускас
 2016—2019 —  Дайнюс Адомайтис
 2019—2021 —  Дарюс Масколюнас
 2021— —  Казис Максвитис

См. также 
 Баскетбол в Литве

Ссылки 
 Литовская федерация баскетбола

Литва
Баскетбол
Сборная Литвы по баскетболу
Баскетбол в Литве